Das Vielseitigkeitsreiten bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin fand vom 13. bis 16. August statt.

Wettkampfverlauf 
Das Vielseitigkeitsreiten begann am 13. August mit dem Dressurreiten auf dem Maifeld. Es gingen insgesamt 50 Reiter an den Start, von denen der Deutsche Ludwig Stubbendorff das beste Resultat erzielte. Zwei Tage später fand der Geländeritt auf dem Truppenübungsplatz Döberitz statt. Der Kurs war jedoch sehr umstritten, zumal der Regen am Vortag den Zustand verschlechtert hatte. Drei Pferde verunglückten tödlich. Einer der Todesfälle ereignete sich am vierten Hindernis, welches für weitere zahlreiche Stürze gesorgt hatte. Nur 27 Reiter konnten das Ziel erreichen. Als bester Reiter ging auch hier Ludwig Stubbendorff hervor. Mit diesem kleinen Teilnehmerfeld fand am Folgetag das Springreiten im Olympiastadion statt. Dabei konnten mit dem Österreicher Karl Neumeister, dem Polen Seweryn Kulesza und dem Dänen Vincens Grandjean drei Athleten am erfolgreichsten abschneiden. Trotzdem sicherte sich Stubbendorff sich den Olympiasieg.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse (englisch)

Einzelnachweise 

Vielseitigkeitsreiten Einzel